Hajou ist der Familienname folgender Personen:

 Bahram Hajou (* 1952), kurdischer Maler
 Ovid Hajou (* 1983), deutscher Fußballspieler und -trainer